Карабаки — фамилия.

 Известные носители
 Карабаки, Калистрат Фомич (1923 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Карабаки, Манавел Александрович (1912 — ?) — Герой Социалистического Труда.